Galevac (Školjić) je otočić u Jadranskom moru, uz obalu otoka Ugljana i mjesta Preko od kojeg je udaljen svega osamdesetak metara.

Na Galevcu se nalazi franjevački samostan sv. Pavla Pustinjaka s crkvom sv. Pavla iz 15. stoljeća. U 17. stoljeću otočić je sa samostanom služio i kao lazaret, pa se uz ime Školjić u narodu sačuvao i treći naziv za otočić - Lazaret.

Povijest 
Franjevci trećoredci na Školjiću su od 1446. godine. Taj otočić dobili su od zadarskog plemića Milanje, a posjed im je 1454. godine potvrdio papa Nikola V. Crkva je popravljena 1516. i 1564.g., a posvećena je 1596. godine, o čemu svjedoči latinski natpis nad ulazom u crkvu.

Izvori 

Sjevernodalmatinski otoci